Voici la liste des planètes mineures numérotées de 95001 à 96000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

95001-95100

95101-95200

95201-95300

95301-95400

95401-95500

95501-95600

95601-95700

95701-95800

95801-95900

95901-96000 

95001-96000